В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1134 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1134 году

Февраль 
 10 февраля — Роберт Куртгёз — герцог Нормандии (1087—1106), граф Мэна (1063—1069), старший сын Вильгельма Завоевателя, неоднократный претендент на английский престол и один из руководителей первого крестового похода. Умер в заключении.

Март 
 28 марта — Стефан Хардинг — католический святой, один из основателей ордена цистерцианцев, третий по счёту аббат монастыря Сито после святого Роберта Молемского и святого Альбериха.

Июнь 
 4 июня — Магнус Сильный — король Швеции (1125—1130). Погиб в сражении.
 6 июня — Норберт Ксантенский — святой римско-католической церкви, основатель ордена премонстрантов.
 Нильс — король Дании (1104—1134). Убит

Июль 
 2 июля —  — епископ Праги (1122—1134)
 17 июля
 Сантюль VI — виконт Беарна (1131—1134). Погиб в сражении под Фрагой
 Эймери II — граф Нарбонны (1105—1134). Погиб в сражении под Фрагой

Август 
 9 августа —  — епископ Лондона (1127—1134), писатель
 13 августа — Ирина — византийская императрица-консорт (1118—1134), жена императора Иоанна II Комнина, святая православной церкви

Сентябрь 
 15 сентября — Альфонсо I Воитель (р. 1073) — король Арагона и король Наварры (1104—1134), император всей Испании (1109—1134). Умер от ран, полученных в сражении под Фрагой.

Октябрь 
 23 октября — Абу-с-Салт — арабский математик, астроном, историк, врач, поэт и музыкант.
  — первый епископ Ландаффа (Уэльс) (1107—1134)

Декабрь 
 7 декабря — Пётр Сенекс — итальянский кардинал-епископ Порто-Санта Руфина (1116—1134), Декан Коллегии кардиналов с 1126 по 1129.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — тосканский пастух, святой римско-католической церкви 
  — архиепископ Безансона (1117—1134)
 Бидденденские девицы (Мэри и Элиза) — полулегендарная пара сиамских близнецов.
 Гази Гюмюштекин — правитель государства Данишмендов (1104—1134)
 Гальберт из Брюгге — фландрский хронист
 Гуго II де Пюизе — граф Яффы (1122—1134)
 Доброслав II — король Дукли (1101—1102) Умер после ослепления в монастыре
 Жоффруа де Клинтон — англонормандский дворянин, камергер и казначей английского короля Генриха I, основатель замка Кенилворт.
  — епископ Асти (1130—1134), святой римско-католической церкви.
 Рамперт — маркграф Тосканы (1131—1134)
 Аль-Фатх ибн Хакан — андалузский писатель

См. также 
 Список умерших в 1133 году
 Список умерших в 1135 году

1134